"Gradec" pode ser:
 Gradec, localidade na Croácia
 Gradec (Vinica), localidade na Macedónia do Norte
 Slovenj Gradec, localidade na Eslovénia
 Dobrova-Polhov Gradec, localidade na Eslovénia

Desambiguações de topônimos